Amerikai Egyesült Államok
Union Center (Dél-Dakota)
Union Center (Illinois)
Union Center (Indiana)
Union Center (Wisconsin)
Union Center Township, Elk megye, Kansas
 Kanada
Union Centre, Új-Skócia